Звя́гінцев — російське прізвище.

 Звягінцев Андрій Петрович (1964) — російський кінорежисер, актор, сценарист.
 Звягінцев Вадим Вікторович (1976) — російський шахіст, гросмейстер.
 Звягінцев Валентин Миколайович — старший лейтенант Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Звягінцев Василь Дмитрович (1944—2016) — радянський та російський письменник-фантаст.
 Звягінцев Віктор Олександрович (1950) — радянський футболіст.
 Звягінцев Ростислав Михайлович (1938—2016) — заслужений художник УРСР.
Російські прізвища